Toponímia:
 El Gili, masia al municipi de Sant Julià de Vilatorta (Osona) 
 Gili Motang, illa de l'est d'Indonèsia, part de les illes Petites de la Sonda (Indonèsia)
 Gili Dasami, illa volcànica a l'arxipèlag de les illes de Sonda Menors, Illes Petites de la Sonda, a Indonèsia oriental
 Aqüeducte d'en Gili, construcció desapareguda a Tiana (el Maresme) 
 Can Gili, diversos indrets
 Cal Gili, diversos indrets
 Caseta del Gili, al municipi de Sant Julià de Vilatorta (Osona) 
 illes Gili, arxipèlag de tres petites illes indonèsies
 Mas Gili, masia de tipus basilical a Montgat (Maresme) 
 Biografies:
 Alícia Gili Abad (Terrassa, 1966), novel·lista catalana
 Antoni Gili Ferrer (Artà, 1932-Capdepera, 2010), clergue i historiador mallorquí 
 Antonia Gili i Güell (Vilafranca del Penedès, 1856 – Barcelona, 1909) fou una poetessa catalana
 Arcadi Gili i Garcia (Sabadell, 1915 - 1991), fotògraf i cineasta català 
 Baldomer Gili i Roig (Lleida, 1873 – Barcelona, 1926), pintor i dibuixant català, destacat com a paisatgista 
 Fèlix Gili i Juan (Palma, 1930-2004), arquitecte i urbanista mallorquí
 Gemma Gili Giner (Castelló, 1994), futbolista valenciana que juga com a migcampista 
 Gustau Gili, diversos personatges
 Joan Gili i Serra (Barcelona, 1907 - Oxford, Regne Unit, 1998), editor, llibreter, traductor i bibliòfil català 
 Joan Gili i Pons (1906 - 1965), pilot de motociclisme català, quatre vegades campió d'Espanya de velocitat en la categoria de 350cc entre 1935 i 1947 
 Joaquim Gili i Morós (Barcelona, 1916 - 1984), arquitecte català que formà part del Grup R
 Jonathan Gili, cineasta, editor i director britànic, que va produir nombrosos documentals i programes de televisió, principalment per a la BBC 
 Isidre Gili i Moncunill, arquitecte modernista català 
 Katherine Gili (Oxford, 1948), escultora britànica filla de l'editor i traductor català Joan Gili i Serra i germana del cineasta Jonathan Gili
 Marcel Gili (Tuïr, 1914 – París, 1993), escultor i pintor català, professor de l'Escola Nacional Superior de Belles Arts de París 
 Marta Gili (Barcelona, 1957), directora del Jeu de Paume de París 
 Mercè Gili i Maluquer (Madrid, 1922), bibliotecària i mestre d'escola catalana exiliada a Mèxic
 Samuel Gili i Gaya (Lleida, 1892 - Madrid, 1976), gramàtic català 
 Sebastià Gili i Vives (Artà, Mallorca, 1811 — Palma, 1894), terciari agustí i fundador de les Germanes Agustines de l'Empar, proclamat servent de Déu per l'Església catòlica